Гени́ческ () — город в Херсонской области Украины, административный центр Генического района и Генической городской общины. В феврале 2022 года город был оккупирован российскими войсками в ходе вторжения России на Украину.

Расположен на берегу Азовского моря напротив окончания Арабатской косы, с которой он соединён автомобильным мостом через Тонкий пролив.

История 
История Геническа восходит к названию поселения Saline (Салинэ). Своё название залив и расположенный на нём город и порт Геническ получили от тюркского «джениче» — тонкий. Первоначально село называлось Еничи, Джениче, Геничи, пока окончательно не трансформировалось в Геническ. Существует и другое мнение, что название связано с периодом владычества в Восточном Крыму генуэзцев. Одним из наиболее известных памятников той эпохи является Генуэзская крепость в городе Судак. Это одно из фортификационных сооружений Средневековой Европы, дошедшее до нас в прекрасном состоянии. Ранний период строительства этой крепости происходил в византийское время, поздний, основной период строительства относится к генуэзскому времени (XIV—XV вв.), именно поэтому её обычно называют Генуэзской. Генуэзские купцы, в XIII—XV веках фактически делившие власть в Крыму с крымскими татарами, в своих морских путешествиях пользовались картами, называвшимися портоланами. На портолане  1474 года трижды по северному побережью Азовского моря, в том числе и почти в районе Геническа, обозначено поселение Салинэ (Saline) — именно так именовался пра-Геническ.

Геническ расположен в северо-западной части побережья Азовского моря в месте слияния северного окончания Арабатской стрелки с проливом Тонкий, который соединяет Утлюкский лиман с Сивашем. Местность эта была заселена ещё с давних времён. Города-колонии Северного Приазовья жили полнокровной жизнью уже в середине I тысячелетия до нашей эры. Обозначенные на «Карте черноморского побережья по Птолемею» греческие поселения северо-западного побережья Азовского моря Акра и Лейан, похоже, располагались по соседству с современным Геническом, а Новая крепость — на его территории. Это подтверждается «Картой Крыма и омывающих его морей», составленной в 1562 году англичанином Антонием Дженкинсоном и включённой в первый географический атлас «Зрелище мира земного» фламандского географа и картографа Абрахама Ортелия (Бельгия, 1590 год). Напротив оконечности Арабатской стрелки, точно на месте нынешнего Геническа обозначено поселение Neontichos (Неонтихос), а чуть восточнее — города Leanum (Леанум) и Acra (Акра).

Вот уже много десятков лет местные краеведы ищут в Геническе остатки крымскотатарской или турецкой крепости. Им удалось подтвердить существование здесь военного укрепления времён Крымского ханства, но поодаль от города.

Знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби выделил крепости Геническа в своей книге целую главу под названием «Похвала прекрасному замку Ченишке», посвящённую построенному крымским ханом в 1640 году на северной оконечности Арабатской стрелки крепостному сооружению с дощатой крышей и металлическими воротами. В разных местах он называет крепость башней. Логично предположить, что и «замок Ченишке» (переведено как «Геническ») являлся крепостью-башней.

На военной карте 1772 года в районе Геничи стоит знак батареи. Шанцы к тому времени русские войска разрушили за ненадобностью: часть армии князя В. М. Долгорукова летом 1771 года прорвалась на полуостров, заняла Кафу (Феодосию) и освободила от турецких войск все прилегающие территории. Хотя военные действия после этого велись ещё долго, татаро-турецкая символика на карте отсутствует, что отражает истинное соотношение русских и турецких сил в 1772 году. Арабат и другие стратегические пункты Таврии (Геническ в их числе) были уже под контролем Российской империи.

Имя «Геническ» по смыслу ближе всего к тюркскому выражению «тонкая вода». Если эта близость в дальнейшем не будет опровергнута, дату основания города можно отнести ко времени не позже 1640 года, когда была построена «башня на устье тонких вод» (она же — «замок Ченишке», по-ногайски — «Дженичке», что значит «Новый тонкий»), обозначенная на коммуникационной карте 1685 года. На материковом берегу пролива, несомненно, находилось одноимённое с крепостью и проливом поселение, то есть Тонкая вода. Это подтверждается картой Крыма, изданной Я. Сандрартом в 1687 году. Геничи (Geniczi) военное укрепление располагалось здесь с 1736 года.

На рубеже XIX—XX веков казённое село, посёлок, местечко (с 1837 года) и город (с 1903 года) Геническ Мелитопольского уезда Таврической губернии славился рыбо-, соле- и хлеботорговлей. В его окрестностях, в основном на полуострове Чонгар, выращивалась знаменитая пшеница «арнаутка». Зерно шло на экспорт. В порту швартовались суда из Англии, Франции, других стран.

В 1897 в Геническе проживало 2816 евреев (34,9 % населения), в 1910 — 4786 (36,9 %), в 1914 — 4874 еврея и 42 караима, в 1923—1841 еврей, в 1926—1779, в 1939—947 евреев.

Еврейская община в Геническе сложилась в 1850-х годах, тогда же возникли синагога, еврейское кладбище и хевра кадиша.

В 1905 году в Геническе произошёл трёхдневный еврейский погром.

В период Первой мировой войны в Геническ прибыло большое количество беженцев; в 1916 году были открыты женская школа для беженцев и очаг. В 1918 году австро-венгерские оккупационные власти отправили в концлагерь всю общину.

В 1924 году в Геническе был организован еврейский колхоз «Трудовая коммуна имени Роменской организации ЛКСМУ», в 1925 году — колхозы «Надежда» и «Тикво».

16 сентября 1941 года немецкие войска захватили город.

2-4 октября 1941 года в Геническе зондеркомандой 10А было расстреляно свыше 300 евреев.

30 октября 1943 года город был освобождён советскими войсками, однако ещё 5 месяцев в округе шли бои.

26 марта 2014 года десантники украинской армии заняли навигационную станцию МАРС-75 Черноморского флота РФ. По словам местных жителей, российские военные покинули станцию на два месяца раньше. Ранее гидрографические объекты не вошли в перечень имущества, арендуемого Черноморским флотом в соответствии с межгосударственным соглашением, подписанным в 1997 году, а в декабре 2007 года Херсонский хозяйственный суд постановил передать станцию украинским властям, однако Россия фактически отказывалась передавать объект.

Российская оккупация 
24 февраля 2022 года в ходе вторжения России на Украину Геническ был оккупирован российскими войсками. В этот день ВМСУ подорвали автомобильный мост через пролив Промоина, чтобы замедлить продвижение войск РФ. При этом солдат Виталий Скакун, осуществлявший подрыв, погиб от взрыва.

6 марта 2022 года в городе прошёл проукраинский митинг.

12 марта 2022 года мэр города Александр Тулупов подал в отставку, сообщив, что не может работать в сложившихся условиях. После этого сообщалось о назначении российскими военными руководителем города Геннадия Сивака из Крыма.

18 апреля 2022 года перед зданием местной администрации на центральной площади на постамент установлен памятник Ленину (отличный от демонтированного в 2015 году по закону о декоммунизации); на здании были подняты флаг России и Знамя Победы.

12 ноября 2022 года военно-гражданская администрация объявила Геническ временной административной столицей Херсонской области.

Климат 
Город находится в засушливой степной зоне, климат умеренный с жарким и очень сухим летом и теплой, малоснежной зимой. Самый тёплый месяц — июль со средней температурой 23,6 °C. Самый холодный месяц — январь, со средней температурой −2,5 °С.

Население

Транспорт 
В последние годы железнодорожная инфраструктура Геническа была модернизирована для удобства гостей города и туристов, следующих на Арабатскую косу.

Общественный транспорт Геническа представлен автобусами. В летнее время действует пристань, можно прокатиться к острову Бирючий на частных катерах.

С автостанции Геническа можно попасть во все населённые пункты Генического района. Также осуществляются рейсы в такие города как Херсон, Николаев, Днепр, Запорожье, Винница.

FM-радиостанции 
 88.5 MHz— KISS FM
 90.8 MHz — Радио Маяк, (было Радио Мейдан)
 91.6 MHz— Xit FM
 100.7 MHz — UA:Украинское радио
 101.4 MHz — Мейдан
 101.8 MHz — Ретро FM
 102.6 MHz — Радио «Промінь»
 103.0 MHz — Армия-FM
 103.6 MHz — Херсон FM
 104.1 MHz — Радио НВ
 104.4 MHz — Power FM
 105.3 MHz — Radio ROKS
 105.9 MHz — Крым. Реалии.
 106.8 MHz — Русское Радио Украина
 107.8 MHz — Херсон FM

Религиозные организации 
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы (УПЦ МП)
 Церковь полного евангелия «Слово жизни»
 Община Свидетелей Иеговы
 Церковь евангельских христиан-баптистов
 Церковь адвентистов 7-го дня
 Мусульманская община «Ислам»
 Еврейская община «Хабад»

Учебные заведения 
 Школа № 1
 Генический лицей (бывшая средней школы № 2, затем гимназия)
 Школа № 3
 Школа № 4
 Санаторная общеобразовательная школа-интернат
 Вечерняя школа 9 (бывшая школа № 6)
 ВПУ № 17
 ПТУ № 27
 Медицинское училище
 Факультет Херсонского национального технического университета
 СЮТ (Станция Юных Техников)
 СЮН (Станция Юных Натуралистов)
 Факультет Харьковской национальной академии городского хозяйства
 Музыкальная школа города Геническ

Достопримечательности 
 Генический маяк
 Генический краеведческий музей
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
 Розовое озеро

Города-побратимы 
  Озургети, Грузия

Галерея

Примечания

Топографические карты

Литература 
 В. М. Пихуля, «Геническ и геничане»

Ссылки 
 Геническ на картах (15-17 в.)
 

 
Порты Азовского моря
Населённые пункты Генического района
Города Херсонской области
Портовые населённые пункты Украины